Jenny puede designar a:

 Un nombre de pila femenino anglosajón, hipocorístico de Jane (traducible por Juana), pero que se aplica también a Jennifer y a Geneviève (traducible por Jennifer, Genoveva o Ginebra).

 Dos máquina de hilar de la Revolución Industrial:
 Spinning Jenny (1764, James Hargreaves).
 Mule Jenny o spinning mule (1779, Samuel Crompton).

Apellidos Jenny 

 William Le Baron Jenney (1832-1907) arquitecto e ingeniero estadounidense
 Tina Keller-Jenny (1887-1985) psiquiatra y psicoterapeuta junguiana suiza
 Zoë Jenny (1974) escritora suiza

Autores de nombres botánicos 
 M.Jenny - Matthias Jenny fl. 1999
 Jenny - Rudolph Jenny , 1953-

Lugares 

 Jenny (Surinam) localidad situada en el noreste del distrito de Coronie en Surinam
 Jenny Schloss Palacio en Thalwil, Suiza

Enlaces externos 
 véase :en:spinning mule en la Wikipedia en español.ver videos conmigo

Referencias